Фонтана има више значења:
 Фонтана, је украсни грађевински објекат.
 Фонтана (Калифорнија), град је у америчкој савезној држави Калифорнија
 Фонтана (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Фонтана (Бузет), је бивше насељено место у саставу града Бузета, у Истри, Истарска жупанија, Република Хрватска
 Фонтана (Алесандрија)
 Фонтана (Нови Београд), насеље у Београду 
 Фонтана (Болоња)
 Фонтана (Бреша)
 Фонтана (Комо)
 Фонтана (Фрозиноне)
 Фонтана (Ђенова)
 Фонтана (Лоди)
 Фонтана (Парма)
 Фонтана (Павија)
 Фонтана (Пјаченца)
 Фонтана (Ређо Емилија)
 Фонтана (Салерно)
 Фонтана (Сијена)
 Фонтана (Терни)
 Фонтана (Венеција)
 Фонтана (Виченца)